Agassiz pode ser:

 Louis Agassiz, zoólogo e geólogo suíço.
 Agassiz Almeida, político e escritor paraibano.

Desambiguação